Het curling voor teams bestaande uit één vrouw en één man op de Olympische Winterspelen 2018 in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang vond plaats van 8 tot en met 13 februari 2018. Dit was de eerste editie van het gemengdubbel op de Olympische Winterspelen. Er namen acht landen aan deel. De wedstrijden werden gespeeld in het Gangneung Curling Centre in het Olympisch Park.

Olympisch kampioen curling 2018 werd Canada. Dat versloeg Zwitserland met 10-3 in de finale. Noorwegen verloor de kleine finale van het Russische team, maar kreeg wel het brons nadat de Rus Aleksandr Kroesjelnitski betrapt werd op dopinggebruik.

Groepsfase

Stand

Wedstrijden

Ronde 1 
Donderdag 8 februari 2018, 09:05 uur

Ronde 2 
Donderdag 8 februari 2018, 20:05 uur

Ronde 3 
Vrijdag 9 februari 2018, 08:35 uur

Ronde 4 
Vrijdag 9 februari 2018, 13:35 uur

Ronde 5 
Zaterdag 10 februari 2018, 09:05 uur

Ronde 6 
Zaterdag 10 februari 2018, 20:05 uur

Ronde 7 
Zondag 11 februari 2018, 09:05 uur

Tiebreak 
Zondag 11 februari 2018, 20:05 uur

Play-offs

Halvefinales

3e/4e plaats 
Dinsdag 13 februari 2018, 09:05 uur

 Het team van  werd na het toernooi gediskwalificeerd vanwege doping. 
  won daardoor het brons.

Finale 
Dinsdag 13 februari 2018, 20:05 uur

Eindstand

Medailles 
Zie Curling op de Olympische Winterspelen 2018.

Gemengddubbel